Пиједра де Амолар има више значења:

 Пиједра де Амолар (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пиједра де Амолар (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пиједра де Амолар (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пиједра де Амолар (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику